

Biografia 
Debuttò nel mondo della pornografia nel 1992 e si ritirò dopo otto anni di attività nel 2000 con all'attivo 84 film hard.

Filmografia 
 Offertes à tout 2 (1992)
 Rêves de cuir (1992)
 Rêves de cuir 2 (1993)
 Adolescenza perversa (1993) - non accreditata
 Les Visiteuses (1994)
 Tales of Sodom (1994)
 Puttane (1994)
 La lunga notte della paura (1994)
 Dracula (1994)
 Sexy caccia al tesoro (1994)
 Diritto d'autore (1994)
 Divina Commedia - Seconda parte (1994)
 Draghixa with An X (1994)
 Le Parfum de Mathilde (1994)
 Citizen Shane (1994)
 Anal Arsenal (1994)
 Signore indecenti (1995)
 Skin 2 (1995)
 The Adventures of Mr. Tootsie Pole Volume #2 (1995)
 The Games Women Play (1995)
 Up and Cummers 15 (1995)
 Amleto - Per amore di Ophelia (1995)
 Barone von Masoch (1995)
 Decameron X - Racconti arguti... di mogli puttane e mariti cornuti (1995)
 Decameron X: Novelle maliziose (di bernarde assai vogliose) (1995)
 Sequestro di persona (1995)
 Sequestro di persona 2 (1996)
 La princesse et la pute (1996)
 La princesse et la pute 2 (1996)
 Decameron X: Novelle boccaccesche... di cortigiane e fantesche (1996)
 Ass Openers 4 (1997)
 Il confessionale (1998)
 Sguardi viziosi (1999)
 Port du casque obligatoire (2000)
 Dangerous Dreams - Die Macht des Geldes (2000)
 Dangerous Dreams - Verratene Liebe (2001)

Note

Collegamenti esterni